Charles Green peut désigner :
 Charles Green (1735-1771), astronome britannique ;
 Charles Green (1785-1870), aéronaute britannique ;
 Charles Green (1914-1999), bobeur britannique ;
 Charles Green (1950-2017), personnalité médiatique américaine ;
 Charles Green, acteur anglophone.

Voir aussi 
 Charles Greene (1945-), ancien athlète américain